Antonio Barreca, né le  à Turin, est un footballeur professionnel italien. Il évolue au poste d'arrière gauche à Cagliari Calcio.

Biographie

En club 
Antonio Barreca signe en faveur de l'AS Monaco pour un contrat de cinq ans le . Peu convaincant, il est prêté le 31 janvier 2019 à Newcastle United.

En équipe nationale 
Avec les espoirs italiens, il participe au championnat d'Europe espoirs en 2017. Lors de cette compétition, il joue trois matchs. L'Italie s'incline en demi-finale face à l'Espagne.

Statistiques

Palmarès 
  Cagliari Calcio
 Championnat d'Italie de Serie B 
 Vainqueur : 2016

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur italien
Joueur de l'AS Cittadella
Joueur du Cagliari Calcio
Joueur du Torino FC
Joueur de l'AS Monaco
Joueur du Newcastle United FC
Joueur du Genoa CFC
Joueur de la Fiorentina
Joueur de l'US Lecce
Naissance en mars 1995
Naissance à Turin